Molinara – comune della Campania
Gora Molinara – canale artificiale della Lombardia
Uva Molinara – vitigno del Veneto